Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 520 dans le monde.

 RS-520 au Brésil
 Route 520 en Terre-Neuve-et-Labrador, Canada
 Interstate 520 aux Etats-Unis
 Autoroute A520 en France
 Route nationale 520 en France
 Route départementale 520 dans le Loiret, en France